Poco — второй студийный альбом американской кантри-рок-группы Poco, выпущенный 6 мая 1970 года на лейбле Epic Records.

Написанная Мессиной песня «You Better Think Twice» стала визитной карточкой группы. Она была издана в качестве сингла и достигла 72 места в чарте Billboard Hot 100.

Копия альбома висит в качестве экспоната в Зале славы кантри, наряду с курткой Расти Янга, в которую он одет на задней стороне пластинки.

Список композиций 
 «Hurry Up» (Ричи Фьюрэй) — 4:06
 «You Better Think Twice» (Джим Мессина) — 3:21
 «Honky Tonk Downstairs» (Dallas Frazier) — 2:43
 «Keep On Believin'» (Фьюрэй, Тимоти Би Шмит) — 2:51
 «Anyway Bye Bye» (Фьюрэй) — 7:01
 «Don’t Let It Pass By» (Фьюрэй) — 2:33
 «Nobody’s Fool/El Tonto de Nadie, Regresa» (Фьюрэй, Мессина, Джордж Грантман, Шмит, Расти Янг) — 18:25

Участники записи 
 Джим Мессина — гитара, вокал, продюсер
 Ричи Фьюрэй — гитара, вокал
 Расти Янг — стил-гитара, гитара, вокал
 Тимоти Би Шмит — бас-гитара, вокал
 Джордж Грантман — ударные, вокал
Дополнительно
 Бобби Дойл — фортепиано
 Ларри Кнетчел — фортепиано
 Милт Холланд — перкуссия
 Терри Данаван — инженер
 Алекс Казенгрэс — инженер
 Гари Бёрден — арт-директор
 Генри Дилтц — фотография

Примечания

Ссылки 
 Poco на discogs.com

Альбомы Poco
Альбомы Epic Records